Гардероб (, від guarder — «зберігати», і robe — «сукня, одяг»):
 Гардероб (гардеробна) — приміщення для зберігання одягу та переодягання.
 Гардероб — шафа для зберігання одягу.
 Гардероб — сукупність наявного у людини одягу або її частини, наприклад, курортний гардероб, вечірній гардероб тощо.